Karl Leister (roeier) Duits stuurman bij het roeien
 Karl Leister (klarinettist) Duits, Klarinettist